Пермская операция:

Пермская операция (1918—1919) — операция по занятию города Перми войсками Колчака в ноябре 1918 — январе 1919 годов.
Пермская операция (1919 год) — операция по занятию города Перми войсками РККА в июне 1919 года.